Rafa Navarro puede referirse a:

 Rafael Navarro Mazuecos (1994-), futbolista español.
 Rafa Navarro Rivas (1972-), exfutbolista y entrenador español.